Meister Eder und sein Pumuckl bezeichnet:
 Meister Eder und sein Pumuckl, Kinderreihe von Ellis Kaut
 Meister Eder und sein Pumuckl (Fernsehserie), auf der Kinderreihe basierende deutsche Fernsehserie von Ulrich König
 Meister Eder und sein Pumuckl (Film), auf der Kinderreihe basierender deutscher Spielfilm von Ulrich König